Гаттендорф () — община () в Австрии, в федеральной земле Бургенланд. 

Входит в состав округа Нойзидль-ам-Зе.  Население составляет 1278 человек (на 31 декабря 2014 года). Занимает площадь 25,12 км². Идентификационный код  —  1 07 06.

Политическая ситуация 

Выборы — 2002

Бургомистр общины — Йозеф Ковач (LIKO) по результатам выборов 2002 года.

Совет представителей общины () состоит из 19 мест.

Распределение мест:
 СДПА занимает 6 мест;
 АНП занимает 6 мест;
 АПС занимает 1 место;
 беспартийные (LIKO) занимают 6 мест.

Выборы — 2007

Бургомистр общины — Франц Фиханек (АНП) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей общины состоит из 19 мест.

Распределение мест:
 СДПА занимает 9 мест;
 АНП занимает 8 мест;
 АПС занимает 1 место;
 Партия LIGA занимает 1 место.

Выборы — 2012

Бургомистр общины — Франц Фиханек (АНП) по результатам выборов 2012 года.

Совет представителей общины состоит из 19 мест.

Распределение мест:
 СДПА занимает 9 мест;
 АНП занимает 8 мест;
 АПС занимает 1 место;
 Партия LIGA занимает 1 место.

Конфессиональные сообщества

Католическая община

Протестантская община 
В Гаттендорфе нет протестантской церкви, так как резиденция толерантного церковного прихода Евангелической церкви Аугсбургского исповедания Австрии для местных прихожан располагается в Цурндорфе. 
По официальным данным Евангелической церкви Австрии на 31 декабря 2015 года во всём приходе проживало 1044 прихожанина, в том числе 1041 Аугсбургского исповедания и три — Гельветского исповедания. 
Прихожане Аугсбургского исповедания относятся к толерантному церковному приходу Цурндорф Евангелического суперинтендентства Бургенланда, который включает в себя близлежащие кадастровые общины и деревни Гаттендорф, Нойдорф-бай-Парндорф (Нойдорф), Парндорф, Поцнойзидль и Цурндорф. В апреле 2011 года в приходе проживало 1045 евангельских христиан, по большей части в Цурндорфе. 

Церковный приход для всех прихожан Гельветского исповедания Гаттендорфа и Бургенланда располагается в реформатской общине Оберварта.

Культовые здания и сооружения

Фотогалерея

Прочее 
 Вариант герба общины Гаттендорф из статьи немецкой Википедии Gattendorf по состоянию на 22 сентября 2015 года.

Источники 
 Географический справочник Бургенланда 
 Реформирование общин Австрии с 1945 года Quelle: Statistik Austria  
 Региональные подразделения Австрии Quelle: Statistik Austria

Литература 
  Бургхардт, Эндрю Ф. Политическая география Бургенланда — Вашингтон: Национальная академия наук, 1958 — С. 352

Примечания

Внешние ссылки 

 Официальная страница 
 10706—Община Гаттендорф Quelle: Statistik Austria 
 Официальная страница  Bezirk Neusiedl am See 
 Карты политических и кадастровых общин Бургенланда Geodaten Burgenland 
 Карта автомобильных дорог Бургенланда, М 1:100 000, 2006 Geodaten Burgenland  
 Карта автомобильных дорог Бургенланда, М 1:150 000, 2014 Geodaten Burgenland  
 Картосхемы цельшпренгелей Австрии Quelle: Statistik Austria 
 Интерактивная карта Австрии AMAP Austria 
 Интерактивная карта Австрии terrain (на 20 языках)

См. также 
 Деканат Нойзидль-ам-Зе
 Округ Нойзидль-ам-Зе
 Судебный округ Нойзидль-ам-Зе
 Гербы Бургенланда
 Гербы общин округа Нойзидль-ам-Зе

Ссылки 

7
7
Общины Австрии
Ортшафты Австрии
Населённые пункты Австрии